Заболотье — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 14 км к юго-востоку от центра города Остров.

История 
В Писцовых Книгах 1585-87 гг.. говорится о Заболотцкой губе Островского уезда с центром в деревне Заболотье.

Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)